Jovita ist der Name 
eines frühchristlichen Märtyrers und Heiligen der katholischen Kirche († 120?), siehe Faustinus und Jovita 
eines Asteroiden, siehe (921) Jovita
eines Ortes in Argentinien, siehe Jovita (Córdoba)

Jovita (Vorname)